Marc Papiri Cras (cònsol), cònsol el 441 aC
 Marc Papiri Cras (dictador), dictador el 332 aC